Zonda bezeichnet:
 Zonda (Wind), argentinischer Föhnwind
 das argentinische Departamento Zonda in der Provinz San Juan
 eine argentinische Stadt im gleichnamigen Departamento (eigtl. „Basilio Nievas“)
 Pagani Zonda, Sportwagen des italienischen Automobilherstellers Pagani Automobili S.p.A.
 De Tomaso Zonda, Prototyp des ehemaligen italienischen Automobilherstellers De Tomaso
 Zonda (Automarke), chinesischer Autobushersteller
 Zonda-Gletscher, Gletscher im Palmerland auf der Antarktischen Halbinsel
 Zonda Towers, Gebirgskamm im Palmerland auf der Antarktischen Halbinsel

Siehe auch:
 Sonda